

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Édouard Ardaillon, (1867-1926), historien, archéologue et géographe français ;
 Jacques Ardaillon, (1795-1873), homme politique français. 

Homonymie de patronyme